|-
| (31201) 1998 AT5||||8 січня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (31202) 1998 AX7||||2 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 31203 Герсман (Hersman)||||6 січня 1998||Станція Андерсон-Меса||Марк Буї
|-
| (31204) 1998 AA10||||15 січня 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (31205) 1998 BW||1998 BW||19 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31206) 1998 BF1||||19 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31207) 1998 BM1||||19 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31208) 1998 BU1||||19 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31209) 1998 BZ6||||24 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31210) 1998 BX7||||24 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (31211) 1998 BW8||||18 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31212) 1998 BZ8||||18 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31213) 1998 BK9||||24 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (31214) 1998 BZ9||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31215) 1998 BN10||||26 січня 1998||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (31216) 1998 BL12||||23 січня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31217) 1998 BD15||||24 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (31218) 1998 BZ20||||22 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31219) 1998 BW24||||28 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31220) 1998 BA26||||29 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31221) 1998 BP26||||28 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (31222) 1998 BD30||||26 січня 1998||Обсерваторія Ґекко||Тецуо Каґава,Такеші Урата
|-
| (31223) 1998 BJ30||||28 січня 1998||Бедуен||П'єр Антоніні
|-
| (31224) 1998 BP33||||31 січня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31225) 1998 BH35||||27 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31226) 1998 BZ40||||24 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (31227) 1998 BC41||||24 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (31228) 1998 BR45||||24 січня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (31229) 1998 BD46||||26 січня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31230) 1998 BB47||||18 січня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| 31231 Утманн (Uthmann)||1998 CA||1 лютого 1998||Дребах||Й. Кандлер,Ґерард Легман
|-
| 31232 Славониці (Slavonice)||1998 CF||1 лютого 1998||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| (31233) 1998 CG1||||1 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31234) 1998 CL1||||7 лютого 1998||Обсерваторія Модри||Адріан Галад,А. Правда
|-
| (31235) 1998 CE3||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (31236) 1998 CC4||||14 лютого 1998||Фарра-д'Ізонцо||Фарра-д'Ізонцо
|-
| (31237) 1998 CY4||||6 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 31238 Кромеріц (Kromeriz)||||21 лютого 1998||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| 31239 Майклджеймс (Michaeljames)||||21 лютого 1998||Обсерваторія та меморіал Пам'яті астронавтів||Аян Ґріффін
|-
| 31240 Кейтріане (Katrianne)||||20 лютого 1998||Дребах||Ґерард Легман
|-
| (31241) 1998 DK2||||20 лютого 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (31242) 1998 DO10||||23 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (31243) 1998 DW10||||16 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31244) 1998 DG11||||19 лютого 1998||Сормано||Пієро Сіколі,А. Теста
|-
| (31245) 1998 DR11||||24 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (31246) 1998 DZ12||||24 лютого 1998||Обсерваторія Зено||Том Стаффорд
|-
| (31247) 1998 DD13||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (31248) 1998 DH13||||24 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (31249) 1998 DF14||||27 лютого 1998||Коссоль||ODAS
|-
| (31250) 1998 DR14||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (31251) 1998 DU14||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (31252) 1998 DA15||||22 лютого 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (31253) 1998 DQ21||||22 лютого 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31254) 1998 DK23||||27 лютого 1998||Сормано||Марко Каваня,Паоло К'явенна
|-
| (31255) 1998 DL27||||27 лютого 1998||Бедуен||П'єр Антоніні
|-
| (31256) 1998 DM32||||22 лютого 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31257) 1998 DG35||||27 лютого 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (31258) 1998 EE||1998 EE||1 березня 1998||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (31259) 1998 EB3||||1 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31260) 1998 EE6||||2 березня 1998||Обсерваторія Наті-Кацуура||Йошісада Шімідзу,Такеші Урата
|-
| (31261) 1998 EF8||||2 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31262) 1998 ES8||||5 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31263) 1998 EG9||||8 березня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (31264) 1998 EQ11||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (31265) 1998 EC13||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 31266 Tournefort||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 31267 Кулдіга (Kuldiga)||||1 березня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 31268 Велті (Welty)||1998 FA||16 березня 1998||Обсерваторія та меморіал Пам'яті астронавтів||Аян Ґріффін
|-
| (31269) 1998 FO||1998 FO||18 березня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (31270) 1998 FP14||||26 березня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 31271 Nallino||||25 березня 1998||Обсерваторія Сан-Вітторе||Обсерваторія Сан-Вітторе
|-
| (31272) 1998 FE18||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31273) 1998 FY23||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31274) 1998 FE24||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31275) 1998 FN25||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31276) 1998 FG28||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31277) 1998 FK28||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31278) 1998 FK30||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31279) 1998 FQ31||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31280) 1998 FG33||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31281) 1998 FK34||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31282) 1998 FD35||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31283) 1998 FD40||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31284) 1998 FN48||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31285) 1998 FK51||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31286) 1998 FD54||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31287) 1998 FK58||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31288) 1998 FZ59||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31289) 1998 FN62||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31290) 1998 FG63||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31291) 1998 FH64||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31292) 1998 FK66||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31293) 1998 FP70||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31294) 1998 FJ71||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31295) 1998 FF72||||20 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31296) 1998 FY73||||22 березня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (31297) 1998 FZ74||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31298) 1998 FB77||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31299) 1998 FJ80||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (31300) 1998 FZ82||||24 березня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

31200